El Partido Baath Árabe Socialista Democrático (árabe: حزب البعث الديمقراطي العربي الاشتراكي Ḥizb Al-Ba'ath Al-Dīmuqrātīy Al-'Arabī Al-Ištirākī; francés: Parti Baath arabe socialiste démocratique) es un remanente de la facción izquierdista del Partido Baath Árabe Socialista de Siria de Salah Yadid, fue fundado en 1970 y liderado por el Exministro de Relaciones Exteriores Ibrahim Majus. Actualmente tiene su sede en París, Francia y forma parte de la coalición Reagrupamiento Democrático Nacional.

Partidos políticos de Siria
Partidos políticos de izquierda
Partidos políticos fundados en 1970